«Let’s Stay Together» () — песня американского певца Эла Грина с его одноимённого альбома (Let’s Stay Together) 1972 года.

В ноябре 1971 года песня «Let’s Stay Together» была издана отдельным синглом. В США песня поднялась на 1 место «Горячей сотни» журнала «Билборд» (Billboard Hot 100), а в Великобритании добралась до 7 места (в сингловом чарте UK Singles Chart).

Премии и признание 
В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Let’s Stay Together» в оригинальном исполнении Эла Грина на 60 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня также находится на 60 месте.

Также песня «Let’s Stay Together» в исполнении Эла Грина входит в составленный Залом славы рок-н-ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll.

В 2010 году песня была избрана к включению в Национальный реестр звукозаписей Библиотеки Конгресса США (реестр, куда включаются записи, имеющие «культурную, историческую или эстетическую значимость»).

В 1999 году оригинальный сингл «Let’s Stay Together» Эла Грина (вышедший в 1971 году на лейбле Hi Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1971 года
Синглы 1983 года
Синглы 2005 года
Песни Эла Грина
Синглы Capitol Records
Песни Тины Тёрнер
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Зал славы «Грэмми»
Песни 1971 года